

Geografia 
 Kolo – circoscrizione della Tanzania
 Koło – città della Polonia

Persone
 Randal Kolo Muani (1998) – calciatore francese
 Roger Kolo (1943) – medico e politico malgascio
 Yasin Kolo (1992) – cestista tedesco

Altro 
 Kolo – album dei Van Gogh, gruppo musicale rock serbo
 Kolo – danza folcloristica balcanica, in cui i figuranti si muovono in cerchio